Кирил „Киро” Ћортошев (Ћустендил, 14. фебруар 1922 — Скопље, 11. мај 2003) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е▲
|-
| 1952. || Фросина || Каравил (као Кирил Кортошев)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е▲
|-
| 1960. || Давид, Голијат и петао Кратки филм || /
|-
| 1964. || Под истим небом || /
|-
| 1965. || Дани искушења || Крсто (као Киро Кјортошев)
|-
| 1966. || Кафане ТВ филм || /
|-
| 1967. || Мементо || Пијаница
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба || /
|-
| 1969. || Република у пламену || /
|-
| 1969. || Време без рата || Фроне (као Киро Кјортошев)
|-
| 1969. || Сеништа ТВ филм || /
|-
| 1969. || Малва ТВ филм || /
|-
| 1969. || Бамја ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е▲
|-
| 1970. || Цена града || Заложник 3 (као Кирил Кјортошев)
|-
| 1970. || Мојсие од малото место ТВ филм || /
|-
| 1970. || Мртва стража ТВ филм || /
|-
| 1970. || Коктел за четворица ТВ филм || /
|-
| 1970. || Вујковиот сон ТВ филм || /
|-
| 1971. || Некаде морам да те чекам ТВ филм || /
|-
| 1971. || Делба ТВ филм || /
|-
| 1972. || Пуцањ || Иван (као Киро Кјортошев)
|-
| 1973. || Добра долина ТВ филм || /
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1975. || Шути и рогати ТВ серија || /
|-
| 1975. || Јад || /
|-
| 1975. || Светецот од Слатина ТВ филм || Стојан (као Киро Кјортошев)
|-
| 1975. || Парадоксот на Диоген ТВ филм || Судијата (као Киро Кјортошев)
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || /
|-
| 1977. || Дождовито сонце ТВ филм || /
|-
| 1978. || Златни години ТВ филм || Никола (као Кирил Кјортошев)
|-
| 1978. || Белиот сид ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е▲
|-
| 1980. || Учителот || 
|-
| 1982. || Јужна стаза || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1982. || Време на летала ТВ филм || /
|-
| 1982. || Јагне на ражен ТВ филм || Стојан (као Киро Кјортошев)
|-
| 1983. || Премиера ТВ филм || /
|-
| 1983. || Кога тетин Клименте шеташе над градот ТВ филм || Јазарот Маглен (као Кирил Кјортошев)
|-
| 1984. || Камчевци ТВ серија ||
|-
| 1984. || Случки од животот ТВ серија || /
|-
| 1984. || Комедијанти ТВ серија || Газдата на кафаната
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Сомнително лице ТВ филм || Миладин
|-
| 1986. || Состојба пред инфаркт ТВ филм || /
|-
| 1986. || Климент Охридски ТВ филм || Стариот селанец (као Кирил Цортошев)
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || Тошо
|-
| 1987. || Претежно ведро ТВ серија || Дедо Фидан
|-
| 1987. || Трст виа Скопје ТВ серија || Дедото на Арио
|-
| 1987. || Чорбаџи Теодос ТВ филм || Селанецот
|-
| 1988. || За сада без доброг наслова || Отац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е▲
|-
| 1991. || Опстанок ТВ серија || Овчарот
|-
| 1992. || Тврдокорни ТВ серија || /
|-
| 1992. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 1992. || Време, живот || Тошо
|-
| 1993. || Бог да ги убие спионите ТВ филм || Кафеџијата (као Кирил Кортошев)
|-
| 1993. || Еурека ТВ серија|| Херберт 
|-
| 1994. || Прекалени ТВ серија || Дедо Кирил
|-
| 1994. || Македонски народни приказни 2 ТВ серија || /
|-
| 1994-1995. || Бумбари ТВ серија ||
|-
| 1995. || Ангели на отпад || /
|-
| 1995. || Во светот на бајките ТВ серија || /
|-
| 1998. || Збогум на 20-тиот век ТВ филм ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1922.
Умрли 2003.
Македонски глумци
Југословенски глумци